La Coupe de la CEV masculine 2014-2015 est une compétition européenne de volley-ball et la  de la Coupe de la CEV. 32 équipes participent à cette compétition, auxquelles s'ajoutent 4 équipes reversées de la Ligue des champions en 1/4 de finale.

Participants

Premiers tours 
Les rencontres se déroulent en matchs aller-retour. À l'issue du  tour, les  qualifiées affrontent les  reversées de la Ligue des Champions.

Phase finale 
Les équipes reversées de la Ligue des Champions sont :
  Topvolley Anvers
  Fenerbahçe
  Knack Roeselare
  CV Teruel

Notes et références 

2014-2015
Saison 2014-2015 de volley-ball
Volley-ball M2